Пол Робертс:

Відомі носії 

 Пол Робертс (музикант) (. 1959) — британський музикант, колишній соліст групи The Stranglers
 Пол Робертс — британський музикант з рок-групи Sniff 'n' the Tears
 Пол Робертс — британський музикант з групи хаус-музики K-Klass
 Пол Робертс (футболіст, нар. 1962) — англійський футболіст кількох команд Футбольної ліги
 Пол Робертс (футболіст, нар. 1977) — валлійський футболіст
 Пол Робертс (автор) — американський журналіст і автор про такі ресурси, як нафта та продовольство
 Пол В. Робертс (1938—2006) — американський інженер-еколог
 Пол Крейг Робертс (. 1939) — американський економіст
 Пол Робертс (гравець у крикет) (1951—1977) — англійський гравець у крикет
 Пол Вільям Робертс (1950—2019) — канадський письменник, народився в Уельсі
 Пол Робертс (американський футболіст) (нар. 1963) — захисник британського американського футболу
 Пол Робертс (регбі) (. 1962) — австралійський гравець з регбі

Сторінки зі списками однофамільців-тезок